Râul Cârligele se poate referi la:

 Râul Cârligele, Sadu
 Râul Cârligele, Văsălatu

Vezi și 
 Râul Cârligu (dezambiguizare)

 Cârlig (dezambiguizare)

Toponime românești